Le mot féminin peut désigner :
 ce qui se rapporte à la féminité
 le genre grammatical féminin, notamment marqué en français via les articles « la » et « une ».
Dans l'ésotérisme et le paganisme, le féminin sacré est un phénomène de croyances concernant le principe féminin universel tel qu’il semble avoir été vénéré dans les temps anciens (cf culte de la déesse).

Voir aussi
 
 Épicène

pt:Feminino